Каре́н Ага́сиевич Дохоя́н (; , Ереван, Армянская ССР, СССР) — армянский футболист, защитник. Выступал за сборную Армении. С февраля 2010 года является заместителем исполнительного директора ФФА. Брат Аркадия Дохояна.

Карьера игрока

Достижения 
  «Ереван»
 Чемпион Армении: 1997
 Финалист Кубка Армении: 1998

  «Пюник»
 Чемпион Армении: 2007, 2008
 Обладатель Суперкубка Армении: 2008

  «Крылья Советов» (Самара)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004
 Финалист Кубка России: 2004

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Крылья Советов»
 
 
 Профиль на armfootball.tripod.com
 Профиль на footballdatabase.eu

Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Малатия»
Игроки ФК «Эребуни»
Игроки ФК «Ереван»
Игроки ФК «Спартак» Ереван
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Пюник»